Javier Álvarez può riferirsi a:

Javier Álvarez Salgado (1943-) atleta spagnolo
Javier Álvarez Arteaga (1958-) calciatore colombiano
Javier Álvarez Fuentes (1956-) compositore messicano
Francisco Javier Álvarez del Rosario (1967-) canoista spagnolo
Javier Álvarez Fernández (1969-) cantautore spagnolo